

Informatica
Miro – software lettore multimediale e P2P TV

Onomastica
Miro – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
Miro – re degli svevi di Galizia
San Miro – santo della Chiesa Cattolica
Miro – cantautore italiano
Miroslav Kostadinov, soprannominato Miro – cantante bulgaro
Michael Rodenberg, soprannominato Miro – tastierista tedesco e DJ produttore
Belmiro Da Conceição Pereira, detto Miro – calciatore angolano
Cognome
Joan Miró – artista ed esponente del surrealismo

Zoologia
Echelus myrus – specie di pesce anguilliforme marino noto in italiano come miro